Heirat oder heiraten steht für:
 Ehe, institutionalisierte Verbindung zwischen zwei oder mehr Personen
 Hochzeitsfeier, Fest der Eheschließung
 Heirat, Hochzeit, Trauung, Vermählung, siehe Hochzeitsfeier #Begriffliches
 Heiraten (Giftas), eine Novellensammlung, siehe August Strindberg #Anklage wegen Gotteslästerung

Siehe auch:

 Ehe (Begriffsklärung)